The Last Kingdom steht für:

 The Last Kingdom, Originaltitel von Das letzte Königreich, Roman von Bernard Cornwell (2004)
 The Last Kingdom (Fernsehserie), britische Fernsehserie (ab 2015)